José Manuel Suárez puede referirse a:

 José Manuel Suárez, poeta, periodista y profesor español.
 José Manuel Suárez, político y militar venezolano. Actual gobernador del estado La Guaira.
 José Manuel Suárez, actor venezolano de cine y teatro.
 José Manuel Suárez Rivas, exfutbolista español, más conocido como «Sietes».